Пайва:

 Пайва — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Пайва, Буэну ди (1861—1928) — бразильский юрист и политический деятель, вице-президент Бразилии.
 Пайва, Феликс (1877—1965) — адвокат, журналист и политический деятель Парагвая.
 Пайва — река в Сибири, приток Чумана.